Horizorhinus dohrni é uma espécie de ave da família Timaliidae. É a única espécie do género Horizorhinus.

É endémica de São Tomé e Príncipe.

Referências 
  BirdLife International 2004. Horizorhinus dohrni.2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 26 de Julho de 2007.

Timaliidae
Fauna de São Tomé e Príncipe
Aves descritas em 1866